Таля — власна назва.

Топоніми

Сан-Жуан-да-Таля — парафія.

Таля (комуна)
 Таля (Румунія) — село.